Ekaterina Fesenko – atleta sovietica
Kyrylo Fesenko – cestista ucraino